James Earl Ray (Alton, Illinois, 1928. március 10. – Nashville, Tennessee, 1998. április 23.) Martin Luther King meggyilkolásáért elítélt  amerikai          bűnöző.

Jegyzetek 

1928-ban született személyek
1998-ban elhunyt személyek
Amerikai bűnözők
Köztörvényes elítéltek
Illinois-iak